Telewizja w Uzbekistanie jest nadawana przez Narodową Teleradiokompanię MTRK i jest to jedyny nadawca krajowych radia i telewizji w Uzbekistanie.

Stacje telewizyjne 
 Uzbekistan (Teleradiokanal Oʻzbekiston) – najważniejszy kanał państwowy, którego zadaniami są informowanie (przede wszystkim o sferze polityki kraju) oraz promowanie kultury i folkloru. Kanał jest całodobowy, swoim zasięgiem obejmuje 100% kraju.
 Yoshlar – uniwersalny kanał skierowany do młodych ludzi
 Toshkent – kanał poświęcony stolicy Uzbekistanu
 Madaniyat va maʻrifat – kanał kulturalno-edukacyjny
 Dunyo boʻylab – kanał dla ludzi zainteresowanych poszerzaniem własnych horyzontów
 Bolajon – kanał dla dzieci
 Navo – kanał muzyczny
 Sport – kanał sportowy
 Diyor – kanał kulturalno-informacyjny o życiu w różnych regionach kraju
 Oilaviy – kanał poświęcony zdrowiu i wypoczynku dla dzieci i dorosłych
 Kinoteatr – kanał emitujący uzbeckie i światowe filmy
 uzHD – kanał nadający obraz w wysokiej rozdzielczości o profilu uniwersalnym
 Mahalla – kanał edukacyjny

Treść telewizji

Cenzura 
Uzbeckie publiczne kanały telewizyjne nadają w około 70% produkcję krajową. Pozostałe 30% stanowi produkcja zagraniczna, która przed nadaniem jest poddana przez Państwową Agencję ds. kinematografii ocenie pod względem zawartości merytorycznej. Agencja ta od 2002 roku zabroniła ukazania ponad 700 tytułów, które mogłyby zaszkodzić uzbeckim tradycjom. Zakazane jest wszystko, co zawiera treści promujące współczesną kulturę masową, charakterystyczną dla społeczeństw Zachodu, więc w uzbeckiej telewizji nie zostaną pokazane produkcje takie jak np. Shrek. Cenzurą objęte są również symbole typowe dla Halloween, Bożego Narodzenia, Walentynek, jak i Śnieżynki i Dziadka Mroza, które również postrzegane są jako elementy kultury masowej. Choinka bożonarodzeniowa może być widoczna w telewizji, jednak musi być ona nieduża i widoczna tylko w tle. Władze Uzbekistanu, a w szczególności prezydent Islom Karimov, są zwolennikami usuwania z kraju wszelkich elementów kultury nierodzimej.

Przypadek telenoweli 
W brazylijskiej telenoweli Niewolnica Isaura, ukazującej się w telewizji Yoshlar, uznano za nieodpowiednie i usunięto sceny o zbiorze bawełny. Władze państwowe uznały, iż sceny XIX-wiecznego niewolnictwa w Ameryce Południowej za bardzo wpisują się we współczesne uprawy bawełny w Uzbekistanie.

Treści 
Poza produkcją rodzimą emitowane są niektóre zagraniczne seriale. Wczesnym wieczorem na antenie Yoshlar ukazywany jest amerykański serial Columbo. Kanał Toshkent wyświetla włoski serial Elisa z Rivombrosy. Od poniedziałku do piątku, wieczorem, na kanale Uzbekistan ukazuje się znany amerykański serial Dr House. Wymienione tytuły są często powtarzane w godzinach południowych.

Specyfikacje techniczne

Odbiór satelitarny 
Z uzbeckich kanałów, jedynie Oʻzbekiston jest nadawany satelitarnie przez Express-AM22 (53°E) w wiązce Wide Europe, zapewniającej dobre pokrycie sygnału w Polsce. Transmisja satelitarna tego kanału prowadzona jest z logo z napisem „Uzbekistan”, a nie oryginalnym uzbeckim „Oʻzbekiston”.

Cyfryzacja telewizji naziemniej 
Cyfryzacja telewizji w Uzbekistanie rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy to przeprowadzono pierwsze testy. Emisja jest realizowana w kompresji MPEG-4. Pierwotnie, wedle podawanych informacji, proces cyfryzacji trwać miał do 2018 roku i był podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap potrwa do 2016 roku, przeznaczono na niego 60 mln dolarów. Jego celem jest cyfryzacja sygnału w obrębie miast obwodowych. Drugi natomiast planowano zakończonyć w 2018 za 32 mln dolarów. Z upływem czasu termin zakończenia pełnej cyfryzacji oszacowano na 2017.

W 2013 zasięg telewizji cyfrowej obejmował 43% obszaru kraju.

Operatorem cyfrowej telewizji naziemnej jest uzDigital TV. Oferuje on 4 pakiety. Pakiet podstawowy jest bezpłatny, składa się z 12 kanałów publicznego nadawcy MTRK. Pozostałe 3 pakiety są płatne i dostępne wyłącznie dla mieszkańców stolicy i obwodu taszkenckiego. Zawarte są w nich poza państwowymi kanałami również rosyjskie (Rosja 1, NTV) oraz międzynarodowe w języku rosyjskim (np. Discovery).

Japoński kredyt na cyfryzację 
W kwietniu 2014 prezydent Uzbekistanu Islom Karimov podpisał dekret w sprawie zaciągnięcia pożyczki w japońskich bankach na sfinansowanie cyfryzacji telewizji. I tak, w 2015, Konsorcjum Japońskiego Banku Współpracy Międzynarodowej i bank Sumitomo Mitsui podpisały z Narodowym Bankiem WED Republiki Uzbekistanu umowę kredytu w kwocie 7,4 mld jenów (ok. 63 mln dolarów), który rozłożono na 13 lat.

Przypisy

Bibliografia 
 SAT Kurier 12/2014, str. 34–35, ISSN 1428-216X

Linki zewnętrzne 
 mediabay.tv – bezpłatny odbiór uzbeckich kanałów za pośrednictwem internetu.

Telewizja w Uzbekistanie
Uzbekistan